Spruce Mountain steht für:

Berge in Kanada:
 Spruce Mountain (Kanada)

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Spruce Mountain (Apache County, Arizona)
 Spruce Mountain (Yavapai County, Arizona)
 Spruce Mountain (Delta County, Colorado)
 Spruce Mountain (Douglas County, Colorado)
 Spruce Mountain (Fremont County, Colorado)
 Spruce Mountain (Larimer County, Colorado)
 Spruce Mountain (Mineral County, Colorado)
 Spruce Mountain (Montrose County, Colorado)
 Spruce Mountain (Ouray County, Colorado)
 Spruce Mountain (Saguache County, Colorado)
 Spruce Mountain (Connecticut)
 Spruce Mountain (Idaho)
 Spruce Mountain (Massachusetts)
 Spruce Mountain (Franklin County, Maine)
 Spruce Mountain (Hancock County, Maine)
 Spruce Mountain (Knox County, Maine)
 Spruce Mountain (Oxford  County, Maine)
 Spruce Mountain (Washington County, Maine)
 Spruce Mountain (Montana)
 Spruce Mountain (North Carolina)
 Spruce Mountain (Carroll County, New Hampshire)
 Spruce Mountain (Coos County, New Hampshire)
 Spruce Mountain (Nevada)
 Spruce Mountain (Essex County, New York)
 Spruce Mountain (Hamilton County, New York)
 Spruce Mountain (Saratoga County, New York)
 Spruce Mountain (St. Lawrence County, New York)
 Spruce Mountain (Ulster County, New York)
 Spruce Mountain (Warren County, New York)
 Spruce Mountain (Washington County, New York)
 Spruce Mountain (Pennsylvania)
 Spruce Mountain (Essey County, Vermont)
 Spruce Mountain (Washington County, Vermont)
 Spruce Mountain (Washington)
 Spruce Mountain (Pendleton County, West Virginia)
 Spruce Mountain (Pocahontas County, West Virginia)
 Spruce Mountain (Raleigh County, West Virginia)
 Spruce Mountain (Wyoming)